

Capsulas do tempo 

08 de janeiro - O cantor e compositor Elvis Presley completaria 200 anos o nascimento do cantor.
data desconhecida - completará 300 anos da criação do primeiro revolver.

Previsões 

Data desconhecida: 2135-2136,O cometa de Halley estará no periélio.

Na ficção 
 []

Referencias